Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 578 dans le monde.
 
 Route nationale 578 en France
 Route européenne 578 en Roumanie